Eötvös, etwesz – jednostka zmiany przestrzennej (gradientu) siły ciężkości;
Osoby:
 József Eötvös (1813–1871) – węgierski pisarz i polityk, ojciec Loránda;
 Loránd Eötvös (1848–1919) – węgierski naukowiec i polityk, syn Józsefa;
 Peter Eötvös (ur. 1944) – węgierski kompozytor i dyrygent.